Bruno Tiago Roberto da Cruz, conhecido também como Ace (10 de Outubro de 1979 em Lisboa) é um lutador profissional português que atualmente trabalha para a Associação Portuguesa de Wrestling (APW).

A sua estreia profissional na luta deu-se a 5 de Janeiro de 2007 no evento APW Impacto Total na Praça de Touros do Campo Pequeno em Lisboa na gauntlet de 10 lutadores para o Título Nacional da APW. Foi o oitavo lutador a entrar na gauntlet. O seu físico e apresentação foi notado pela audiência. Eliminou o bem aclamado Paulinho com uma clothesline e logo a seguir é eliminado por Tony Portugal. Invadido pela raiva, Ace manda Paulinho contra as escadas de ferro e regressa ao ringue, atacando o homem que o eliminou com uma variação de um sleeper hold.

Ligações externas

Tiago The Eliminator Cruz Website

Tiago The Eliminator Cruz Facebook Page

Tiago The Eliminator Cruz Twittter

Associação Portuguesa de Wrestling